

Aeronautica 
Vickers Type 170 Vanguard – un biplano da trasporto degli anni venti
Vickers Type 950 Vanguard – un aereo da trasporto con motori turboelica degli anni cinquanta

Astronautica
Vanguard – nome di un razzo vettore
Vanguard 1 – nome di un satellite artificiale

Fumetti e animazione
Vanguard – personaggio Marvel Comics
Vanguard –  personaggio alieno in Megaton e Savage Dragon, Image Comics
Vanguard Animation – studio di animazione canadese
Cardfight!! Vanguard – serie di anime, manga e gioco di carte

Musica
Vanguard – gruppo metal finlandese
Vanguard – chitarra usata da Van Halen
Vanguard Records – etichetta discografica di musica classica, folk e blues

Nautica
Classe Vanguard – sottomarino
Classe Vanguard – nave di supporto
HMS Vanguard – nome di una serie di navi della Royal Navy
 Vanguard - galeone da 31 cannoni varato nel 1586, ricostruito due volte e smantellato nel 1630, con alcune parti riutilizzate nel successivo HMS Vanguard
 HMS Vanguard – vascello da 56 cannoni di seconda linea varato nel 1631, attivo nelle guerre anglo-olandesi e autoaffondato nel 1667.
 HMS Vanguard – vascello a tre ponti da 90 cannoni di seconda linea, varato nel 1678, affondato nel 1703, recuperato nel 1704, ricostruito nuovamente e ribattezzato HMS Duke nel 1728. Fu smantellato nel 1769.
 HMS Vanguard – vascello da 70 cannoni di terza linea, varato nel 1748 e venduto nel 1774.
 HMS Vanguard – cannoniera con 4 cannoni catturata nel 1780, acquistata nel 1891 e venduta nel 1783.
 HMS Vanguard – vascello da 74 cannoni di terza linea varato nel 1787. Divenne una nave prigione nel 1812, un magazzino per polvere da sparo nel 1814 e fu smantellato nel 1821.
 HMS Vanguard – vascello da 74 cannoni varato nel 1835, ribattezzato Ajax nel 1867 e smantellato nel 1875.
 HMS Vanguard – corazzata classe Audacious, varata nel 1869 ed affondata in seguito a una collisione con la HMS Iron Duke nel 1875
 HMS Vanguard – corazzata Classe St. Vincent (nave da battaglia) varata nel 1909 ed affondata in un'esplosione nel 1917.
 HMS Vanguard – l'ultima nave da battaglia costruita dalla Royal Navy. varata nel 1944 e smantellata nel 1960.
 HMS Vanguard – sottomarino SSBN classe Vanguard varato nel 1992

Videogiochi
Vanguard – videogioco arcade
Call of Duty: Vanguard – videogioco del 2021 sviluppato da Sledgehammer Games e Activision
Medal of Honor: Vanguard – videogioco della serie Medal of Honor

Altro
 Vanguard Group – gruppo politico anarchico statunitense
 Vanguard – periodico anarchico statunitense fondato nel 1932
 Vanguard – area non incorporata della Contea di Kings in California
 Vanguard – marca di treppiedi
 Vanguard – serie televisiva
 Standard Vanguard – automobile prodotta dalla Standard Motor Company
 The Vanguard Group –  società d'investimenti statunitense